Helvetia – łacińska nazwa Szwajcarii
Miasta w USA:
 Helvetia – jednostka osadnicza, w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Randolph
 Helvetia – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca

Gminy w USA:
 Helvetia (ang. Helvetia Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Helvetia (ang. Helvetia Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca

Zobacz też 
 Helwecja
 Helweci
 Republika Helwecka